Izraz konfirmacija na splošno pomeni potrditev. Uporablja se zlasti v naslednjih pomenih:

 Konfirmacija kot obred v Evangeličanski Cerkvi
 Konfirmacija je lahko tudi starejši izraz za birmo v Rimskokatoliški Cerkvi